Vonarxella är ett släkte av svampar. Vonarxella ingår i familjen Saccardiaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Vonarxella